Суперкубок УЄФА 2018 — 43-й розіграш Суперкубка УЄФА, у якому зіграли переможець Ліги чемпіонів 2017—2018 «Реал Мадрид» та переможець Ліги Європи 2017—2018 «Атлетіко». Гра відбулася 15 серпня 2018 року на стадіоні «А. Ле Кок Арена»  в Таллінні, Естонія. Перемогу у матчі з рахунком 4:2 та Суперкубок УЄФА здобув «Атлетіко».

Команди

Матч

Деталі

Статистика

Примітки

Посилання 
UEFA Super Cup  (офіційний сайт)

2018 у футболі
2018
14 серпня
Серпень 2018
Спортивні змагання в Таллінні